Die Saison 1999/2000 war die erste Spielzeit der Allsvenskan als zweithöchste schwedische Eishockeyspielklasse.

Modus 
Die Liga wurde in der Hauptrunde in zwei Gruppen mit je zwölf Mannschaften aufgeteilt. Die vier bestplatzierten Mannschaften jeder Gruppe qualifizierten sich für die Superallsvenskan, deren zwei bestplatzierten Mannschaften sich direkt für die Kvalserien qualifizierten. Die übrigen acht Mannschaften jeder Allsvenskan-Hauptrunde mussten in einer Abstiegsrunde antreten, wobei beide Hauptrundengruppen auch ihre eigenen Abstiegsrunden durchführten. Gemäß ihrer Hauptrundenplatzierung erhielten die Mannschaften für die Abstiegsrunde zwischen null und sieben Bonuspunkten. Die zwei besten Mannschaften der beiden Abstiegsrunden sowie die Mannschaften auf den Plätzen 3 bis 6 der Superallsvenskan qualifizierten sich für die Play-offs. In diesen wurden zwei weitere Teilnehmer für die Kvalserien ausgespielt. In dieser trafen sie auf die beiden Letztplatzierten der Elitserien, wobei die beiden Erstplatzierten der Kvalserien in der folgenden Spielzeit in der Elitserien antreten durften.

Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, für einen Sieg nach Overtime gab es zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Overtime gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Hauptrunde

Gruppe Nord 
Quellen: Tabelle, Spielergebnisse

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Gruppe Süd 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Superallsvenskan 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Play-offs 
In den Play-offs zur Kvalserien trafen die Mannschaften auf den Plätzen 3 bis 6 der Superallsvenskan auf die jeweils zwei besten Mannschaften der beiden Staffeln der Abstiegsrunde.
1. Runde
 Hammarby IF – Mora IK 0:2 (2:3 n. V., 1:3)
 Tingsryds AIF – Nyköpings Hockey 90 1:2 (5:1, 1:5, 6:2)
 Skellefteå AIK – Rögle BK 2:1 (4:3 n. V., 1:5, 2:3 n. V.)
 IK Oskarshamn – IF Björklöven 0:2 (2:4, 3:8)

2. Runde
 Skellefteå AIK – IF Björklöven 0:2 (1:5, 4:5)
 Mora IK – Nyköpings Hockey 90 1:2 (5:1, 2:4, 0:1)

Abstiegsrunde

Gruppe Nord 
Quellen: Tabelle, Spielergebnisse

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Gruppe Süd 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Kvalserien 
Die Kvalserien 2000 wurde zwischen dem 22. März und 14. April 2000 ausgetragen. An insgesamt 10 Spieltagen trafen die sechs Teilnehmer jeweils zweimal aufeinander. Die Spiele fanden vor bis zu 5.800 Zuschauern statt. Letztlich setzten sich der Timrå IK und IF Björklöven durch und stiegen in die Elitserien auf. Als Absteiger standen damit der Västerås IK sowie der Linköpings HC fest.

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Weblinks

Einzelnachweise 

1999
Eishockeysaison 1999/2000